

Urodzili się 
 Święty Oswald

605